Бутягин — русская фамилия.

Известные носители:
 Бутягин, Александр Михайлович (род. 1971) — российский археолог-античник, сотрудник Государственного Эрмитажа.
 Бутягин, Алексей Сергеевич (1881—1958) — русский советский математик; директор и ректор МГУ (1934—1941, 1943).
 

 Бутягина, Варвара Александровна (1900—1987) — русская советская поэтесса и киносценарист.